Saparosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Saparosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (4 ha)
2. Saparosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar